TJ Břidličná je český fotbalový klub z města Břidličná, hrající od sezóny 2013/14 Přebor Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Byl založen v roce 1919. Klubovými barvami jsou modrá a bílá. Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Břidličné.

Historické názvy 
 TJ Kovohutě Břidličná (Tělovýchovná jednota Kovohutě Břidličná)
 2016 – TJ Břidličná (Tělovýchovná jednota Břidličná)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

TJ Břidličná „B“ 
TJ Břidličná „B“ je rezervním týmem Břidličné, který se pohybuje v okresních soutěžích Bruntálska.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
TJ Kovohutě
Břidličná, TJ Kovohutě